Rönneberg kan syfta på:

 Rönneberg – ett fritidsområde i Kristinehamns kommun, se Sörkastet, Rönneberg och Strandudde
 Rönnebergs härad – ett härad i västra Skåne
 Rönnebergs kontrakt – ett tidigare kontrakt i Lunds stift

Se även
 Rønneberg